Dit artikel geeft een overzicht van FC VVV in het seizoen 1966/1967.

Transfers

Aangetrokken spelers

Vertrokken spelers

Oefenwedstrijden

Tweede divisie

KNVB-beker

Geen deelname.

Statistieken

VVV, FC
 1966/67